Staatsorakel bezieht sich auf folgende Stätten und Persönlichkeiten des tibetischen bzw. tibeto-mongolischen Buddhismus:

Tibetisches Staatsorakel
die Stätte des Nechung-Orakels, siehe Nechung-Kloster
den als Medium dieses Orakels dienenden Mönch Thubten Ngödrub (1957-)
die Stätte des Gadong-Orakels, siehe Gadong-Kloster
Mongolisches Staatsorakel, siehe Tschoidschin-Lama-Tempel-Museum